Пеше (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пеше, Гаэтано (род. 1939) — итальянский художник, архитектор и дизайнер.
 Пеше, Маттьё (род. 1987) — французский гребец-слаломист, участник летних Олимпийских игр 2012 года.
 Пеше, Пьер — бельгийский фехтовальщик, призёр чемпионата мира.
 Пеше, Уго (1900—1969) — перуанский общественный и политический деятель, врач и организатор системы здравоохранения, гуманист и философ.
 См. также 
 Ле-Пеше — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.